Sicherman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Anne Villemin Sicherman (1951-), écrivain français.
  (1945-2010), écrivain américain et expert en politique étrangère.

Jeux 
 Dés de Sicherman, paire de dés à jouer affichant des nombres entiers différents de ceux de dés ordinaires mais possédant néanmoins une loi de probabilité identique.

Patronyme germanique